Вальроманес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 10,7 км². Население — 2367 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается Сант Висенсс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны